Ла Хабалина има више значења:

 Ла Хабалина (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Хабалина (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Хабалина (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику